Karol Józef Klimczyk (ur. 1896) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, komendant rejonu uzupełnień Kielce
 Karol Klimczyk (ur. 1899) – starszy wachmistrz Wojska Polskiego, podoficer 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, kawaler Virtuti Militari